Popa steht für:
 Mount Popa, Vulkan in Myanmar
 Popafälle, Stromschnellen in Namibia
 Popa spurca, eine Fangschrecke

Popa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Popa (* 1968), rumänischer Kanute
 Celestina Popa (* 1970), rumänische Kunstturnerin
 Constantin Popa (* 1980), rumänischer Kanute

 Cornelia Popa (* 1950), rumänische Hochspringerin und Fünfkämpferin
 Daniel Popa (* 1994), rumänischer Fußballspieler
 Dionisie Popa (1938–2005), rumänischer Glaskünstler
 Dumitru Popa (* 1925), rumänischer Politiker (PCR)
 Elena Popa (* 1976), rumänische Ruderin
 Eugenia Popa (* 1973), rumänische Kunstturnerin
 Gabriel Popa (* 1977), rumänischer Bobsportler
 Grigore T. Popa (1892–1948), rumänischer Arzt und Anatom
 Ilie Popa (* 1940), rumänischer Leichtathlet

 Ion Popa (* 1957), australischer Ruderer
 Iuliana Popa (* 1996), rumänische Ruderin
 Klaus Popa (1951–2021), deutscher Historiker und Autor
 Marius Popa (* 1978), rumänischer Fußballtorhüter
 Mihnea Popa (* 1973), rumänisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Oana-Cristina Popa (* 1969) rumänischer Diplomatin
 Raul Mihai Popa (* 1997), rumänischer Skilangläufer
 Rosemary Popa (* 1991), australische Ruderin
 Ruben Popa (* 1989), rumänischer Fußballspieler
 Sorin Popa (* 1953), rumänisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Temistocle Popa (1921–2013), rumänischer Komponist und Songwriter
 Vasko Popa (1922–1991), serbischer Dichter
 Virgil Popa (* 1975), rumänisch-spanischer Dirigent
 Vlăduț Popa (* 1996), rumänischer Rugby-Union-Spieler